Das Dameneinzel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Titelverteidigerin Serena Williams und Justine Henin, die nach ihrem Rücktritt 2008 in Brisbane ihr Comeback gegeben und für Melbourne eine Wildcard erhalten hatte. Mit 6:4, 3:6 und 6:2 setzte sich die Vorjahressiegerin durch. Es war ihr fünfter Triumph bei den Australian Open (nach 2003, 2005, 2007 und 2009) und ihr 12. Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2010